Cimba kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Cimba (periodiskt vattendrag), Cibitoke,

Österrike 

 Zimba (bergstopp), Vorarlberg, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar